Oude Kerk (Amsterdam)
 Oude Kerk (Delft)

Homonymie d'édifices religieux en néerlandais